Александра́ Лакрабе́р (, род. 27 апреля 1987 года в По) — французская гандболистка. С национальной сборной Франции стала олимпийской чемпионкой 2020 года и серебряным призёром Игр 2016 года, чемпионкой мира 2017 года и чемпионкой Европы 2018 года.

Игровая карьера 
Гандболом занимается с 14 лет. Выступала за разные клубы чемпионата Франции, играла также в чемпионате Испании за «Акабу». В чемпионате России в сезоне 2012/2013 выступала за звенигородскую «Звезду». В составе сборной Франции — участница Олимпийских игр 2008 (5-е место), 2012 (5-е место) и 2016 годов (серебряный призёр). Чемпионка мира 2017 года, серебряный призёр чемпионата мира 2011, бронзовый призёр чемпионата Европы 2006 года. Чемпионка Европы 2018 года.

Завершила карьеру в сборной в 2021 году. Клубную карьеру завершила в 2022 году.

Личная жизнь 
Открытая лесбиянка.

Награды и звания 
30 ноября 2016 года было присвоено звание кавалера ордена «За заслуги». Кавалер ордена Почётного легиона (2021, за победу на Олимпийских играх).

Примечания

Ссылки 
 Fiche sur le site Femmes de défi
 Олимпийцы нетрадиционной ориентации

Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ГК «Звезда»
Игроки ЖГК «Вардар»